Amarante do Maranhão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Amarante do Maranhão (ort), 
 Amarante do Maranhão (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar